Новомар'ївська сільська рада — колишня сільська рада Дніпропетровська область, Солонянський район
 Новомар'ївська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район